Андре́й Арха́нгельский:
 Архангельский, Андрей Александрович (род. 1974) — российский журналист и колумнист.
 Архангельский, Андрей Дмитриевич (1879—1940) — российский и советский геолог, профессор, академик АН СССР.